Rossön kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Rossön (Antarktis), ö,

Sverige 

 Rossön – tätort, Strömsunds kommun, Jämtlands län,

Se även
 Rossö – ö pch tätort, Tjärnö socken,  Strömstads kommun
 Rossö, Orusts kommun – småort, Stala socken

Robotskapade Antarktisförgreningar